Jeleń (gromada w powiecie chrzanowskim)
 Jeleń (gromada w powiecie działdowskim)